Maduvvaree ou Maduvvari est un nom propre qui peut désigner :
 Maduvvaree, une île de la subdivision de Lhaviyani aux Maldives ;
 Maduvvaree, une île de la subdivision de Noonu aux Maldives ;
 Maduvvaree, une île de la subdivision de Raa aux Maldives.